Уильям Паркер, 4-й барон Монтигл (1575—1622) — английский государственный деятель, известный благодаря своей роли в раскрытии Порохового заговора.

Биография 
Уильям Паркер был старшим сыном 12-го барона Морли (умер в 1618) и его жены Элизабет Стэнли, дочери 3-го барона Монтигл (умерла в 1581). У Уильяма были брат Чарльз и сестра Мэри. Эдвард Паркер был рекузантом, но, судя по всему, был на хорошем счету при дворе, поскольку участвовал в суде над Марией Стюарт. Уильям был связан со многими католическими семьями, и в правление Елизаветы I (1558—1603) его симпатии были на стороне католиков. Так, его женой была дочь Томаса Трэшема, сестра замужем за другим известным католиком, . Принял участие в мятеже графа Эссекса в 1601 году, в результате чего был приговорён к тюремному заключению и штрафу в 8000 фунтов. В 1602 году Паркер принял участие в организации поездки  в Испанию, однако с вступлением на престол Якова I (1603—1625) объявил о том, что в заговорах он больше не участвует, и даже написал королю письмо о том, что он готов следовать государственной религии.

Являясь как барон Монтигл членом палаты лордов, Паркер должен был присутствовать на открытии заседаний парламента. 26 октября 1605 года, находясь в своём доме в  близ Лондона, он получил письмо с предупреждением о Пороховом заговоре. Как считают некоторые историки, он написал это письмо сам, чтобы получить благосклонность короля. По мнению , автором письма мог быть кто-то, кто желал защитить Паркера, — его сестра Мэри Хабингтон, дружественный ему заговорщик Фрэнсис Трешем или родственница последнего Анна Вокс. Прочитав письмо, Паркер сразу же бросился в Уайтхолл к графу Солсбери, который передал письмо королю. За эту услугу лорд Монтигл был награждён 500 фунтами и землёй на 200 фунтов. Паркер использовал своё влияние, чтобы защитить своего шурина Томаса Хабингтона. Несмотря на такую роль в Пороховом заговоре, Паркер сохранил связи с католической общиной.

В браке с Элизабет Трэшем у него было три сына и три дочери. Старший сын Генри, наследовавший титулы барона Монтигл и барона Морли, также был известным католиком и в 1609 году предоставил убежище студентам . Его старшая дочь, Френсис, стала монахиней, Катерина вышла замуж за .

В 1609 году Паркер вложил средства в Вирджинскую компанию и стал членом её совета. Также он был акционером Ост-Индской компании.

Предки 

</center>

Примечания 

Бароны Монтигл
Бароны Морли
Пороховой заговор